Düsterbehn ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Düsterbehn (1868–1954), deutscher Geiger und oldenburgischer Hofkonzertmeister
 Frieda Düsterbehn-Reuting (1878–1954), deutsche Mundartdichterin